Colombat ist der Familienname folgender Personen:

 Marc Colombat de L’Isère (1797–1851), französischer Mediziner
 Rémy Colombat, französischer Germanist